
Termin -{AMH}- ima više značenja.

 Antimilerijanski hormon, peptidni hormon
 Atlantički modalni haplotip, genetički haplotip Y-hromozoma